Алекса́ндр Григо́рьевич Хме́лик (7 сентября 1925, Алупка, Крым — 8 декабря 2001, Москва) — советский писатель, драматург и киносценарист, один из создателей детского юмористического журнала «Ералаш» и автор нескольких сюжетов для него.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983). Член КПСС с 1948 года.

Биография 
Родился 7 сентября 1925 года в Алупке в семье рабочего, окончил четыре курса Московского заочного полиграфического института (1947—1951), после чего работал на Всесоюзном радио (1948—1950), литературным сотрудником в газете «Пионерская правда» (1951—1953), литературным редактором в журнале «Вожатый» (1953—1958), заведующим отделом литературы и искусства в газете «Пионерская правда» (1958—1963), в 1963—1969 главным редактором творческого объединения «Юность» киностудии «Мосфильм».

В 1974—1987 был заместителем главного редактора киностудии имени М. Горького и главным редактором киножурнала «Ералаш».

Литературное творчество 
Печататься начал в 1948 году, известность приобрёл благодаря своей пьесе «Друг мой, Колька!» (1959), поставленной Анатолием Эфросом в Центральном детском театре. Вскоре по ней был снят фильм, в котором Хмелик дебютировал как сценарист. Также стал автором пьес:

 «Пузырьки»,
 «Жил-был тимуровец Лаптев»,
 «Федякин — крупным планом»
 «Гуманоид в небе мчится»
 «Дождь лил как из ведра» (1973, в соавторстве с М. Шатровым) и других.

Личная жизнь 
Отец сценариста Марии Хмелик и писательницы Натальи Хмелик.

Зятем Хмелика был кинорежиссёр Василий Пичул.

В последние годы жил на даче на реке Истра — в ДНТ Красновидово. По некоторым сведениям, вёл закрытый образ жизни, не общаясь практически ни с кем, однако Мария, дочь Александра Григорьевича, в интервью отрицала эту информацию.

Скончался 8 декабря 2001 года в Москве на 77-м году жизни. Согласно завещанию, тело было кремировано, а прах развеян над Истрой близ Красновидово.

Фильмография 
Автор сценария:

 1961 — Друг мой, Колька! (при участии С. Ермолинского)
 1962 — Бей, барабан! (совместно с С. Ермолинским)
 1964 — Жизнь и страдания Ивана Семёнова
 1966 — Мимо окон идут поезда (совместно с Л. Кабо)
 1968 — Переходный возраст
 1970 — Два дня чудес
 1971 — Золочёные лбы
 1972 — Вчера, сегодня и всегда
 1975 — Иван да Марья
 1975 — Дым, дым, дым (сюжет в киножурнале «Ералаш» № 1)
 1976 — Пузырьки
 1977 — Хочу быть министром (совместно с М. Коршуновым)
 1978 — Безымянная звезда
 1978 — Новые приключения капитана Врунгеля
 1979 — Мой первый друг
 1981 — Бедная Маша
 1983 — Безумный день инженера Баркасова
 1983 — Если верить Лопотухину…
 1983 — Рекордный вес (сюжет в киножурнале «Ералаш» № 37)
 1986 — На златом крыльце сидели
 1987 — Кувырок через голову
 1991 — Пять похищенных монахов

Литература 
 И. Б. Хмелик // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8: Флобер — Яшпал / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1975. — Стб. 296.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Создатели киножурнала «Ералаш»
Выпускники Московского университета печати
Члены КПСС
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Люди, чей прах был развеян